Sezon (1945) był 42. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. Z powodu postępów sowieckich na linii frontu z tym sezonie zagrały tylko kluby z Budapesztu, zaś oficjalnie rozgrywki nazywały się Budapest Bajnokság. Z powodu rozgrywek ograniczonych do stolicy, tytułu nie obroniła drużyna Nagyváradi AC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Újpesti TC. Tytuł króla strzelców zdobył Gyula Zsengellér, który w barwach klubu Újpesti TC strzelił 36 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1945 w piłce nożnej